Вади́м Ви́кторович Карга́лов (29 апреля 1932, Рыбинск, Ивановская Промышленная область — декабрь 2009, Москва) — советский и российский военный историк, писатель. Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Окончил МГПИ имени В. П. Потёмкина и аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова.

В МОПИ имени Н. К. Крупской защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Татаро-монгольское нашествие на Русь. XIII век».

В 1976 году в ЛГПИ имени А. И. Герцена защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Оборона крымской границы Русского государства в первой половине XVI столетия».

С 1978 года — профессор кафедры истории Московского государственного университета культуры.

Член Союзов писателей СССР (1982) и России. Действительный член РАЕН (с 18 мая 1992) и Международной славянской академии. В 2000-е годы — председатель Совета по историко-художественной литературе Московской писательской организации, председатель правления Русского исторического общества.

Научные труды

Монографии 
 Покров. — М.: Изд-во полит. лит-ры, 1965. — 54 с. — (Беседы с верующими).
 
 
 
 
 Народ-богатырь. — М.: Воениздат, 1971—200 с.
  (Переиздание — 2011)
 
  (2-е издание — 1984)
 
 
 Каргалов В. В., Шамаро А. А. Под московским стягом: (к 600-летию Куликовской битвы). — М.: Московский рабочий, 1980. — 112 с. — 50 000 экз.

Учебники 
 
 Каргалов В. В., Савельев Ю. С., Фёдоров В. А. История России с древнейших времён до 1917 года. — М.: Русское слово, 1998. — 398 с.

Статьи

Романы, повести 
 Вторая ошибка Мамая. Ист. повесть
 «Колумб Востока». Ист. повесть
 Меч Довмонта. Ист. повесть
  (в пер.)
  (обл.)
  (в пер.)
 Святослав. Ист. роман
  (в пер.)
 Чёрные стрелы вятича. Ист. повесть
 
  (Содержание: Вторая ошибка Мамая; «Колумб Востока»; Меч Довмонта; Чёрные стрелы вятича)

Исторические романы и повести были неоднократно переизданы.

Примечания

Ссылки 
http://old-kursk.ru/book/slovohotov/st210913.html - о благом кургане описанном Каргаловым Вадимом Викторовичем.

Выпускники МГПИ им. Потёмкина
Историки СССР
Историки России
Писатели СССР
Писатели России XX века
Авторы исторических романов
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Медиевисты СССР
Медиевисты России
Военные историки
Члены КПСС
Члены РАЕН
Авторы учебников истории
Военные писатели России